Просеник може да се отнася за:

 Хляб от варено и задушено (парено) тесто от просо.
 Просеник, село в област Бургас, България;
 Просеник, на гръцки Скотуса, село в дем Долня Джумая, Централна Македония, Гърция.